

Населені пункти та їхні частини
 Зельоне — село в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства
 Зельоне — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Зельоне — село в гміні Свентайно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зельоне — частина села Пшевале в гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Зельоне — частина села Юлькув у гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Зельоне — колонія в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства
 Зельоне — осада в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Зельоне — лісова осада в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки